Герцог де Монтальто — наследственный испанский титул, созданный в 1507 году Фердинандом Католиком для испанского полководца и «Великого Капитана» Гонсало Фернандеса де Кордовы (1453—1515).

Название титул происходит от названия итальянского муниципалитета Монтальто-Уффуго, регион Калабрия, провинция Козенца. После смерти Гонсало Фернандеса де Кордовы в 1515 году герцогский титул вернулся к испанской короне.

В 1919 году король Испании Альфонсо XIII возродил титул для Фернандо де Бустоса и Руиса де Арана (1899—1955), 2-го герцога де Монтальто, сына Альфонса Бустоса и Бустоса, 9-го маркиза де Корвера, и Марии Росалии Осорио де Москосо и Карвахаль, 14-й герцогини де Баэна. Он был женат на Ангхеле Марторелл и Теллес-Хирон. В 1941 году носителем титула стал его старший сын, Фернандо де Бустос и Марторелл, 3-й герцог де Монтальто, который женился на Марии де лас Мерседес Чакон и Гомес. В 2004 году ему наследовал его младший брат, Рикардо Бустос и Марторелл, 4-й герцог де Монтальто.

Список герцогов де Монтальто

Генеалогическое древо 

<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;"></div>

См. также 
 Герцог де Монтальто (27 мая 1507)

Ссылки 
 Duques de Montalto-E
 Duques de Sessa

Герцоги Испании